Gaither ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Gaither (Arkansas), Township< im Boone County, Arkansas
 Gaither (Maryland), gemeindefreies Gebiet im Carroll County, Maryland

Gaither ist der Familienname folgender Personen:

 Burgess Sidney Gaither (1807–1892), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Gant Gaither (1917–2004), US-amerikanischer Film. und Musicalproduzent 
 Gloria Gaither (* 1942), US-amerikanische Gospelmusikerin
 Nathan Gaither (1788–1862), US-amerikanischer Politiker
 Ridgely Gaither (1902–1992), US-amerikanischer Offizier
 Tynia Gaither (* 1993), Sprinterin von den Bahamas